Име Џон Арчер може се односити на:
 Џон Арчер (атлетичар), британски олимпијац у трчању на 400 метара
 Џон Арчер (фудбалер), енглески фудбалер
 Џон Арчер (глумац), амерички филмски и телевизијски глумац (1915–1999)